Papyrus Heidelberg (auch Heidelberger Papyrus) steht für:

 Papyrus Heidelberg Kopt. 300 + 301, wahrscheinlich aus dem 4. Jahrhundert
 Papyrus Heidelberg G 600 aus dem 7. Jahrhundert